Maria Peszek (1973) é uma atriz polaca ou polonesa , cantora e autora de canções
 Samantha Peszek (1991) é uma ginasta estadunidense
 Jan Peszek (1944), ator polonês

Desambiguações de sobrenomes